Rizo de Oro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rizo de Oro, Las Margaritas, Chiapas, 
 Rizo de Oro, Acala, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar